Rasse steht für:

 Rasse, biologische oder biologistische Kategorie, die Individuen anhand ihrer Verwandtschaft zu Gruppen zusammenfasst
 Rasse (Züchtung), abgrenzbare Population einer Haustierart
 Rasse (Botanik), gelegentlich für morphologisch unterscheidbare Populationen innerhalb einer Art verwendet
 in der Zoologie veraltet für Unterart
 in der Anthropologie veraltet zur Einteilung unterschiedlicher Menschen, siehe Rassentheorie

 Rasse (Film), original Raza, spanischer Film von José Luis Sáenz de Heredia (1942)

 eine Einteilung beim United States Census nach „Rasse“, siehe Race (United States Census)

Rasse ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Henri Joseph de Rasse (1774–1818), Bürgermeister der Stadt Tournai

Siehe auch:
 Rase